Maria Brzeska – pseudonim literacki Marii Hulewiczowej
 Maria Brzeska-Deli – filolog, harcmistrzyni